Украинская советская энциклопедия
 Украинская энциклопедия (издательство)